Behind the Sun (Eric Clapton), muziekalbum van Eric Clapton uit 1985
 Behind the Sun (Chicane), muziekalbum van Chicane uit 2000
 Behind the Sun (film), film uit 2001 van Walter Salles
 Behind the Sun (Red Hot Chili Peppers), single van de Red Hot Chili Peppers uit 1987